Соколовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — село Соколово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 4114 человек, в том числе 1932 мужчины и 2182 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 4191 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Комарово,
 село Савиново,
 село Соколово.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края